Farkas Imre (?–1643?) sopronkeresztúri, majd csepregi nyomdász
 Farkas Imre (1788–1866) püspök
 Farkas Imre János Lipót, boldogfai (1811–1876) főszolgabíró, táblabíró, földbirtokos,
 Farkas Imre (1837–1920) orvos, tanár, országgyűlési képviselő
 Farkas Imre (1893–1955) politikus, országgyűlési képviselő
 Farkas Imre (1879–1976) költő, operettíró, zeneszerző
 Farkas Imre, boldogfai (1882–?) költő
 Farkas Imre (1906–1945) budapesti tanító, a katonai ellenállási mozgalom mártírja
 Farkas Imre, boldogfai (1907–1965) magyar festő, grafikus
  Farkas Imre (1915–?) labdarúgó
 Farkas Imre (1929–1958) bádogos szakmunkás, az 1956-os forradalom résztvevője
 Farkas Imre (1934–2023) élelmiszeripari üzemmérnök, a Zalahús Rt. elnök-vezérigazgatója
 Farkas Imre (1935–2020) kétszeres olimpiai bronzérmes kenus
 Farkas Imre (1953) politikus, országgyűlési képviselő
 Farkas Imre (1957) autómodellező
 Farkas Imre (1968) politikus, geodéta  
 Farkas Imre a Miniszterelnöki Hivatal Kormányiroda volt kormány-főtanácsadója